Eingriff steht für:

 Eingriff (Grundrechte), rechtfertigungsbedürftige Auswirkungen auf das Schutzgut eines Grundrechts
 Eingriff der öffentlichen Verwaltung in die Handlungsfreiheit des Bürgers, siehe Eingriffsverwaltung
 chirurgischer Eingriff, siehe Operation (Medizin)
 eine verdeckte Öffnung in Kleidungsstücken, siehe Hosenlatz
 Eingriff (Spanen), Kontakt zwischen Werkzeug und Werkstück
 Veränderung in Natur und Landschaft mit möglichen negativen Folgen, siehe Eingriffsregelung in Deutschland
 Eingriff eines Zahnrades in das Gegenrad, siehe Zahnrad

Siehe auch: